Åke Bergqvist (1900-1975), skipper suédois ; 
 Erik Bergqvist (1891-1954), nageur et joueur de water-polo suédois ;  
 Fredrik Bergqvist (1973-), joueur suédois de hockey sur glace ; 
 Jonas Bergqvist (1962-), joueur suédois de hockey sur glace ;  
 Kajsa Bergqvist (1976-), athlète suédoise ;    
 Kjell Bergqvist (1953-), acteur suédois ; 
 Patricia Bergquist (1933-2009), zoologiste néo-zélandaise ;
 Stig Bergqvist (1962-), réalisateur et producteur suédois ; 
 Sven Bergqvist (1914-1996), joueur de football, de hockey sur glace et de bandy suédois.